

Communes
 Marnand, ancienne commune française du Rhône ;
 Marnand, localité de la commune suisse de Valbroye, dans canton de Vaud ;
 Granges-près-Marnand, localité de la commune suisse de Valbroye, dans canton de Vaud.

Homophone
 Marnans, commune française de l'Isère